Richard (Rik) Bol (1990-1998) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Matijs Jansen.

Rik is geboren in 1979 te Rotterdam en de puberale zoon van Victor en Simone. Rik is een jongen met veel humor en hiermee krijgt hij de opa's over het algemeen wel gesust als hij weer eens een van zijn streken heeft uitgehaald. Tot ongenoegen van zijn opa Henry Buys gebruikt hij regelmatig schuttingtaal. Ook plaagt hij regelmatig zijn zus Anna.

Na het maken van een illegaal radioprogramma werkt Rik een tijdje voor Radio Rijnmond waar hij een eigen programma heeft. Uiteindelijk vertrekt hij naar het buitenland om muziek te maken. Hij keert nog een paar keer terug. Dat is op de bruiloft van zijn zus, en bij de laatste aflevering met Opa Henry Buys. Ook keerde hij de allerlaatste aflevering van Oppassen!!! nog een keer terug, samen met Anna, Piet en hond Does.

In het begin van de serie werd hij Richard genoemd. In de titelsong stond ook in de eerste seizoenen nog Richard Bol. Zijn roepnaam was Rik en dit werd al snel zijn enige aanspreektitel.

Burgerlijke Staat
 Alleenstaand

Vriendinnetjes
 Alice
 Katja
 Dorien.
 Louise
 Marijke

Vrienden
 Raoul van Maasdam
 Ivar

Uiterlijke kenmerken
 Blond haar, eerst kort, later lang (in een staart), weer later stekels
 Modern

Hobby's
 Stappen
 Spelen in zijn band
 Reizen
 Radio maken
 Voetballen

Werk 
 Bij een tomatenkwekerij
 Soms even invallen in de bonbonshop van Nicole in de tijd dat ze zwanger was
 Als radiopresentator bij de lokale omroep

Stamboom

Richard Bol